

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Lucjanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Lucjanów - część wsi Zagaj w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty
 Lucjanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek
 Lucjanów - część wsi Tyborów w woj. mazowieckim, w pow. kozienicki, w gminie Magnuszew
 Lucjanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko

Zobacz też 
 Lucjanowo